Аде́ль (Адэ́ль) (, ) — мужское и женское имя французского, а также немецкого, происхождения, значение — благородный(ая), невозмутимый(ая).

Мужское имя в арабских и мусульманских странах, часто с ударением на первый слог. Адель — в переводе с арабского справедливый, честный, правдивый, верный.

Имя 
 Адель (род. 1988; полное имя — Адель Эдкинс) — британская певица.
 Адель Кутуй (1903—1945) — татарский писатель, поэт и драматург.
 Адель Шампанская (ок. 1140—1206) — королева Франции, регентша Франции, дочь Тибо II Великого, графа Шампани и Матильды Каринтийской.

Фамилия 
 Адель, Шарон ден (род. 1974) — нидерландская вокалистка.

Фильмы 
 «Адель» — фильм 2008 года режиссёра Геральда Бежанова.
 «Жизнь Адель» — фильм 2013 года режиссёра Абделатифа Кешиша.
 «Необычайные приключения Адель» — фильм 2010 года режиссёра Люка Бессона.

Топоним 
 Адель — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана, входит в Таналыкский сельсовет.
 Адель-Багру — город на юго-востоке Мавритании, на территории области Ход-эш-Шарки.

Другое 
 Адель в математике — точка самодвойственного топологического кольца, образованного из всех замыканий числового поля (конечного алгебраического расширения поля рациональных чисел).
 (812) Адель — астероид, открытый в 1915 году и названный в честь сестры философа Артура Шопенгауэра.